Serie B 1937/1938 innebar att de tre främst placerade lagen fick spela uppflyttningskval om två platser i Serie A 1938/1939.

Slutställning

Uppflyttningskval
 

Matchen Modena-Novara spelades inte då resultatet inte skulle påverkat utgången. Modena och Novara flyttades upp till Serie A 1938/1939.

Källor
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Noter

1937 i Italien
1938 i Italien
Fotbollssäsongen 1937/1938
1937/1938